General Electric, het Amerikaanse bedrijf
 General Electric Company plc, het Britse bedrijf